Als Wasserlilie werden im Volksmund bezeichnet:

 die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus)
 die Weiße Seerose (Nymphaea alba)
 die Wappenfigur in der Heraldik, siehe Wasserlilie (Heraldik)